Кеті Джордан і Енн Кійомура виграли титул, перемігши у фіналі Діанне Фромгольтц і Бетті Стов з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

 Розмарі Касалс /  Шерон Волш (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Кійомура (чемпіонки)
 Сенді Коллінз /  Міма Яушовец (півфінал)
n/a

Сітка

Посилання 
 1983 WTA Congoleum Classic Doubles Draw 

Парний розряд